IndyCar Series 2010 – był piętnastą edycją najważniejszej serii wyścigowej rozgrywanej pod szyldem IndyCar Series.

Sezon rozpoczął się 14 marca, a zakończył 2 października. Mistrzem został obrońca tytułu, Dario Franchitti z zespołu Chip Ganassi Racing, który w ten sposób został drugim kierowcą w historii IRL, któremu powiodła się misja obrony tytułu (poprzednio Sam Hornish Jr. w latach 2001-2002). Franchitti dołączył także do Hornish'a jako trzykrotny mistrz Indy Racing League.

Wyniki

Klasyfikacja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

IndyCar Series
2010 w sportach motorowych
2010 w Stanach Zjednoczonych
2010 w Brazylii
2010 w Kanadzie
2010 w Japonii